Тамберг:

 Тамберг, Эйно Мартинович (1930—2010) — эстонский советский композитор и педагог, заслуженный деятель искусств Эстонской ССР.
 Роман (Тамберг) (1961—1998) — архидиакон Русской православной церкви, музыкант, поэт.